Загребская школа мультфильмов () — название стиля мультипликации, разработанного в Загребе (Хорватия), в первую очередь киностудией «Загреб-фильм». Это обозначение было придумано французским теоретиком кино Жоржем Садулем. К наиболее ярким представителям стиля относятся такие мультипликаторы, как Никола Костелац, Ватрослав Мимица, Душан Вукотич и .

Расцвет Загребской школы мультфильмов пришёлся на период с 1957 по 1980 год. Его условно делят на три этапа, в каждом из которых доминировала отдельная группа художников-мультипликаторов. Первым мультфильмом этого стиля, добившимся мирового признания, стал 11-минутный «» () Ватрослава Мимицы, снятый в 1958 году и удостоенный приза на Венецианском кинофестивале. Наивысшее же достижение школы принадлежит 10-минутному мультфильму Душана Вукотича «Суррогат» (), удостоенному премии «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм на церемонии 1962 года, единственному «Оскару», полученному Югославией за всю её историю.

История 
История анимации в Загребе начинается в 1922 году с создания Сергеем Тагацем двух коротких рекламных роликов. Первая производственная компания «Школа народного здоровья» (), в которой работали режиссёр Милан Марьянович и художник Петар Папп снимала в 1928—1929 годах анимационные короткометражки, такие как «Машина-нос» (), «Ивин зуб» () и «Мартин в небе» (). В 30-е годы большое количество анимационных роликов выпускала кинокомпания «Маар-Реклама» ().

В 1945 году, после Второй мировой войны, хорватский художник комиксов  создал анимационный фильм «Все на выборы» (), в котором прослеживается сильное влияние диснеевской анимации. За ним последовал ещё ряд других подобных произведений с элементами сатиры, такие как, например, как мультфильм «Большой митинг» (), снятый в 1951 году компанией «» ().

По мнению исследователя Рональда Холлоуэя, наибольшее влияние на развитие Загребской школы оказал мультфильм чешского режиссёра Иржи Трнки «Подарок» (; 1947) и американский фильм 1952 года «», комедийная драма с живыми актёрами и с использованием анимации, созданной  из . «Кровать» прибыла в Югославию, по словам Холлоуэя, с «партией американских художественных фильмов, отправленных для возможной продажи в Югославию». Это случилось примерно в то же время, когда режиссёр Душан Вукотич прочитал статью о стиле United Productions of America в журнале  в англоязычном книжном магазине в Загребе. Вукотич с единомышленниками изучили принципы анимации «Кровати», давшие им лучшее понимание использования неподвижных изображений. В итоге они продолжили исследовать и применять на практике принципы ограниченной мультипликации на киностудии «Загреб-фильм». Таким образом и развился особый местный стиль анимации, первый крупный успех к которой пришёл с короткометражным мультфильмом «» (; 1958) Ватрослава Мимицы, удостоенным Гран-при на Венецианском кинофестивале. За ним последовал короткометражный мультфильм 1961 года «Суррогат» (), снятый Душаном Вукотичем и получивший премию «Оскар» за лучший анимационный короткометражный фильм. Он стал первым неамериканским победителем в этой номинации. В это же время стали появляться и первые мультсериалы, такие как «» (; 1962—1963) и получивший всемирную известность «» (; 1967—1978) .

В 80-х и 90-х годах компания  выпускала первые в стране полнометражные мультфильмы. Все они были сняты режиссёром : «Чудесный лес» (), «» () и «Чудесные приключения подмастерья Хлапича» ()

Стиль и темы 
По мнению хорватского художника-мультипликатора и исследователя , ключевой особенностью Загребской школы мультфильмов была приверженность стилизации, в отличие от канона реалистичной анимации в стиле Диснея. Она являла собой «жанр анимационных фильмов для взрослых, фильмов, наполненных цинизмом, самоиронией и релятивизацией разделений между людьми», часто фокусировавшихся на «маленьком человеке» как на бессильном субъекте манипуляции.

Анимафест Загреб 
В 1972 году по инициативе Международной ассоциации анимационных фильмов (ASIFA) был организован Всемирный фестиваль анимационных фильмов в Загребе или Анимафест Загреб. Он является вторым старейшим анимационным фестивалем в мире после Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, впервые проведённого в 1960 году. Причиной выбора именно хорватской столицы для организации этого фестиваля было мировое признание Загребской школы мультфильмов. Среди наград фестиваля призы основного конкурса, конкурсов студенческих фильмов, детских фильмов, учебных фильмов, рекламных роликов, музыкального видео, фильмов для Интернета и конкурс хорватских фильмов. Его премия «Лучший первый фильм, снятый вне образовательных учреждений» носит имя Златко Гргича. Премия За достижения всей жизни, уникальная для фестивалей анимационных фильмов, была учреждена в 1986 году. В 2002 году появилась награда и за выдающийся вклад в теорию анимации.

Примечания

Дополнительная литература 
 Filmska enciklopedija I. i II., Juhoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, gl. urednik dr. , Zagreb, 1986. i 1990.,
 Zagrebački krug crtanog filma I (Građa za povijest hrvatske kulture), pedeset godina crtanog filma u Hrvatskoj, almanah 1922.-1972., uredio: Zlatko Sudović, Zagreb 1978.,
 : 101 godina filma u Hrvatskoj, 1896.-1997., Zagreb, Nakladni zavod Globus, 1998.,
 Filmska kultura, broj 81-82, Zagreb 1972., 50 godina animacije,
 Holloway, Ronald: «Z» is for Zagreb, London, The Tantivy Press, London,
 : Uvod u estetiku kinematografske animacije, Filmoteka 16, Zagreb, 1983.,
 Denegri, Jerko: Exat 51, Nove tendencije, umjetnost konstruktivnog pristupa, Zagreb 2000.,
 Bendazzi, Giannalberto: Cartoons, One hundred years of cinema animation, John Libbey & Company Ltd., London 1994.

Культура Загреба
Мультипликационные студии
Кинематограф Хорватии